La princesa 'Elisiva Fusipala Tauki'onetuku Tuku'aho Vaha'i (Nukualofa, 12 de junio de 1949 - San Francisco, 2 de octubre de 2014), fue una miembro de la nobleza tongana y de la Casa de Tupou, como hija del príncipe Fatafehi Tuʻipelehake de Tonga.   

En 1989 Fusipala se unió a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ʻIsileli T. Kongaika, quien era presidente de la misión tongana en el momento del bautismo de Fusipala, dijo que fue el primer miembro de la familia real de Tonga en unirse a esa iglesia.

Matrimonio y descendencia 
La princesa 'Elisiva Fusipala Tauki'onetuku Tuku'aho contrajo matrimonio en la Capilla Real, Nukualofa, con The Hon Hahano-ki-Mala'e Kula-'a Sione Ngu Namoa, Lord Vaha'i, el 13 de marzo de 1968.  

Como fruto de la unión nacieronː dos hijos y dos hijas:  

 Hon. Nikotimasi Fatafehi Laufilitonga Kakau Vahaʻi (n. 13 de septiembre de 1971) 
 Hon. Siosifa ʻAlematea Vahaʻi 
 Hon. ʻElisiva Taukiʻonetuku Vete, née Vahaʻi. oo Semi Vete Jnr.  
 Hon. SinaitakalaOfeina Leanahola Vahaʻi

Honores

Órdenes  

  Real Orden Familiar del Rey George Tupou V (1/8/2011)

Medallas 

 Medalla del Jubileo de Plata de  Taufa'ahau Tupou IV (4/7/1992) 
 Medalla de coronación del rey Jorge Tupou V (1/8/2008)

Ancestros

Referencias 

Realeza de Tonga
Conversos al mormonismo
Princesas
Tonganos